Kimtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kimtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Kimtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Nedra Kimfjärden, sjö i Hudiksvalls kommun,  (9,49 ha)
Övra Kimfjärden, sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,53 ha)
Kimtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn